Лехе може бити:
 Лехе (Дитмаршен), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Дитмаршен.
 Лехе (Емсланд), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Емсланд.